Кипариси́я () — малый город в Греции. Расположен на высоте 53 метра над уровнем моря, на побережье залива Кипарисиакос Ионического моря у подножия одноимённого горного хребта на юго-западной оконечности Пелопоннеса, в 199 километрах к юго-западу от Афин, в 46 километрах к северо-западу от Каламаты и в 39 километрах к северо-западу от аэропорта . Административный центр общины (дима) Трифилии в периферийной единице Месинии в периферии Пелопоннес. Население 5131 житель по переписи 2011 года.

Расположен в 63 километрах к югу от Пиргоса, в 100 километрах к юго-западу от Триполиса и в 74 километрах к северу от Метони.

 проходит через город.

Город делится на Палья-Кипарисия или Пано-Кипарисия (, Старый или Верхний город), где сохранились многие исторические здания и откуда открывается вид на Ионического море и залив Кипарисиакос, и новый город на побережье — район с широкими улицами, новыми домами и магазинами. В городе есть железнодорожная станция  на линии , закрытой в 2011 году.

На песчаном пляже Кипарисии встречается черепаха .

История 
Упоминается Гомером. Принадлежал древнему городу Пилосу, владению мифологического царя Нестора. Был процветающим культурным, экономическим и торговым центром. В 199 году до н. э. чеканил монету. По Павсанию в городе были храмы Аполлона и Афины Кипарисийской, а близ города находился источник Дионисиада. Обнаружены кладбища классического и римского периода. В византийский период на месте древнего акрополя возвели замок. В период франкократии и османского владычества замок был перестроен, укреплён и приобрел вид, дошедший до настоящего времени.

До 1825 года носил название Аркадия (). В XIII—XV веках был столицей одноимённой баронии, созданной Гильомом II де Виллардуэном в качестве фьефа в составе Ахейского княжества.

В 1912 году создано сообщество Кипарисия.

Сообщество Кипарисия 
В общинное сообщество Кипарисия входят 12 населённых пунктов. Население 5784 жителя по переписи 2011 года. Площадь 26,872 квадратного километра.

Население

Известные уроженцы 
 Василис Венецанопулос (1911—2006) — офицер Народно-освободительной армии Греции и Демократической армии Греции.

Примечания